Разъезд 9 км. —  узловая станция Северо-Кавказской железной дороги в границах хутора Красного
Крымского района Краснодарского края.

Описание
Является узловой, расположена на однопутно-двухпутной линии Тимашёвская — Крымская. От станции отходит линия на Багерово с ответвлениями на Анапу, Темрюк и порт Кавказ. На станции осуществляется смена локомотивов у определённых составов пассажирских поездов дальнего следования согласно служебному регламенту.

История 
В 2019 году участок Разъезд 9 км — порт Кавказ был реконструирован: уложен второй путь до Вышестеблиевской, построена двухпутная ветка к Крымскому мосту и введена в строй станция Тамань-Пассажирская. Электрифицирован переменным током однопутный участок Юровский 
— Анапа.

В декабре того же года на станции был открыт новый вокзал и сооружена пассажирская платформа., после чего через неё начали следовать пассажирские поезда в Крым. Тогда же на станции для крымских поездов были введены нетехнические стоянки (с посадкой и высадкой пассажиров).

Пассажирское движение 
Ежедневно станция принимает и обрабатывает не менее 5 пар пассажирских поездов дальнего следования и скоростных электропоездов «Ласточка» из Анапы, Новороссийска, Ростова на Дону, Краснодара и Адлера.

Большинство поездов дальнего следования имеют на станции техническую (без права посадки и высадки пассажиров) остановку от 15 минут со сменой локомотивной бригады, скоростные электропоезда — 1-3 минуты. Перевозки по маршрутам осуществляют частная транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс», ФПК РЖД и ЮДОСС.

Основные направления

Перевозчики и расписание

Коммерческие операции, выполняемые на станции 
 (О) —	Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производятся.
 (§1) — Приём и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.
 (§3) — Приём и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 Федеральное агентство железнодорожного транспорта РФ — Перечни станций и тарифные расстояния
 Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2014 N 1032-р «Об утверждении новой редакции Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.» (страницы 227, 404)
 Приказ Росжелдора от 03.08.2017 N 285 «Об открытии железнодорожных станций»
 Расписание пригородных и межрегиональных поездов на сайте агрегатора tutu.ru

Станции Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги